Luís Eduardo Magalhães
Luís Eduardo Magalhães (Bahia)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos